El Mas del Guido és una masia situada al municipi de Caseres a la comarca de la Terra Alta. Es troba a escassos metres de la carretera N-420, a la serra de la Venta. Els masos més propers són el mas del Bateà, situat a uns 600 metres al nord-nord-oest, i el mas de Camil·lo, situat a uns 680 metres al sud-sud-est.

Referències 

Masies de la Terra Alta
Edificis de Caseres